Герцензон — еврейская фамилия. Известные носители:

 Герцензон, Алексей Адольфович (1902—1970) — советский учёный в области юриспруденции, криминолог, доктор юридических наук, профессор
 Герцензон, Борис Миронович (1920—2012) — советский и российский шашечный деятель, спортсмен, тренер, журналист и писатель.